SWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sahiwal (Pakistan)
 swn – codice ISO 639-3 della lingua sokna